

W Polsce 
 Kobyłka – miasto
 Kobyłka – część wsi Jeziórko w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Grębów
 Kobyłka – dawna gromada

Zobacz też 
 Zamkowa Strażnica